Emilio Herrera puede hacer referencia a:
 Emilio Herrera y Velasco (1839-1892), pintor español.
 Emilio Herrera Linares (1879-1967), ingeniero y aviador español.
 Emilio Herrera Muñoz (1916-2006), poeta y escritor mexicano.